Guadalcázar (Espanha), um município da Espanha na província de Córdoba, comunidade autónoma da Andaluzia.
Guadalcázar (San Luis Potosí), um município do estado de San Luis Potosí, no México.